Совет департамента Морбиан (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Морбиан) — верховный орган управления департамента Морбиан. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 42 советников, избираемых по мажоритарной системе в 21 кантоне (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 
 Президент — Давид Лапартьян (Республиканцы, кантон Сене)
 1-й вице-президент (проблемы инвалидов) — Карин Беллек (Разные правые, кантон Киброн)
 2-й вице-президент (культура, высшее образование и исследования) — Ронан Лоа (Разные правые, кантон Плёмёр)
 3-й вице-президент (интеграция и занятость) — Гаэль Фавеннек (Разные правые, кантон Ван-3)
 4-й вице-президент (транспорт и морские ресурсы) — Жерар Пьер (Разные правые, кантон Киброн)
 5-й вице-президент (спорт и общественная жизнь) — Мари-Жозе Ле Бретон (Разные правые, кантон Оре)
 6-й вице-президент (семья и дети) — Доминик Ле Нинивен (Разные правые, кантон Гурен)
 7-й вице-президент (сельское хозяйство и рыболовство) — Мари-Кристин Ле Кер (Разные правые, кантон Плювинье)
 8-й вице-президент (проблемы пожилых людей) — Фабрис Робле (Разные правые, кантон Плювинье)
 9-й вице-президент (туризм) — Суазик Перро (Республиканцы, кантон Понтиви)
 10-й вице-президент (действия в интересах территориальных общин) — Бенуа Керо (Разные правые, кантон Понтиви)
 11-й вице-президент (образование) — Кристин Пенуэ (Разные правые, кантон Ван-1)
 12-й вице-президент (массовые мероприятия) — Жиль Дюфеньё (Разные правые, кантон Ван-3)

Члены Совета департамента Морбиан (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Президент — Франсуа Гулар (Разные правые, кантон Ван-1)
 1-й вице-президент (образование и водные ресурсы) — Ив Блёнвен (Республиканцы, кантон Гран-Шан)
 2-й вице-президент (спорт) — Мари-Жозе Ле Бретон (Разные правые, кантон Оре)
 3-й вице-президент (сельское хозяйство и рыболовство) — Мари-Кристин Ле Кер (Разные правые, кантон Плювинье)
 4-й вице-президент (транспорт и морские ресурсы) — Жерар Пьер (Республиканцы, кантон Киброн)
 5-й вице-президент (культура) — Мари-Анник Мартен (Разные правые, кантон Кестамбер)
 6-й вице-президент (территориальное планирование и окружающая среда) — Мишель Пишар (Разные правые, кантон Плоэрмель)
 7-й вице-президент (проблемы инвалидов и пожилых) — Жан-Реми Керваррек (Союз демократов и независимых, кантон Гидель)
 8-й вице-президент (интеграция и занятость) — Гаэль Фавеннек (Разные правые, кантон Ван-3)
 9-й вице-президент (туризм) — Суазик Перро (Республиканцы, кантон Понтиви)
 10-й вице-президент (жилье) — Янник Шене (Разные правые, кантон Гер)
 11-й вице-президент (семья и дети) — Кристин Пенуэ (Республиканцы, кантон Ван-1)
 12-й вице-президент (экономическое развитие и инновации) — Жак Франсуа (Республиканцы, кантон Плёмёр)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Морбиан
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Сайт Совета департамента Морбиан

Морбиан